In den Vereinigten Staaten gibt es zwei Interstate Highways mit der Nummer 84:

von Oregon nach Utah, siehe Interstate 84 (West)
von Pennsylvania nach Massachusetts, siehe Interstate 84 (Ost)